

Persone 
 Peter Richard Olsen (1911-1956) – canottiere danese
 Peter Olsson (1961) – musicista svedese
 Peter Olsson (1961) – tennista svedese
 Peter Graham Olson detto Pete (1962) – politico statunitense
 Peter Olsson (1970) – sciatore svedese